Leticia peut désigner :

Prénom 
 Leticia Brédice (née en 1972), actrice argentine.
 Leticia Calderón (née en 1968), actrice mexicaine.
 Leticia Dolera (née en 1981), actrice espagnole.
 Leticia Murray (née en 1979), modèle mexicaine.
 Letícia Román (née en 1941), actrice italienne.

Toponymie 
 Leticia est une ville colombienne.

Voir aussi